Senik (Brda), een plaats in de Sloveense gemeente Brda
 Senik (Sveti Tomaž), een plaats in de Sloveense gemeente Sveti Tomaž